A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 22-én és 25-én rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A győztes Genzebe Dibaba lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Elődöntők

2015-ös atlétikai világbajnokság